Виктор Владимирович Ремнёв (, род. 1 августа 1958) — горнорабочий очистного забоя обособленного подразделения «Шахта 1-3 „Новогродовская“» государственного предприятия «Селидовуголь» (Донецкая область). Герой Украины (2013).

Государственные награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена Державы (22 августа 2013 года) — за многолетний самоотверженный шахтёрский труд и высокое профессиональное мастерство
 Заслуженный шахтёр Украины (23 августа 2006 года) — за высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие угольной промышленности и многолетний добросовестный труд
 Знак «Шахтёрская слава» 3-х степеней

Примечания

Ссылки 
 Ремньов Віктор Володимирович // Сайт «Герої України» (ukrgeroes.narod.ru)